Осман Абитович Асанов (; ) — советский и украинский певец, композитор, педагог. Участник ансамбля «Хайтарма» (1957—1964). Заслуженный артист Украины (1999).

Биография 
Родился 24 декабря 1923 года в деревне Кучук-Кой.

В 1939 году начал учится в Симферопольском музыкальном училище имени П. И. Чайковского у И. Чернова и Я. Богарада, однако из-за начала Великой Отечественной войны не окончил его. После депортации крымских татар в 1944 году проживал в Узбекской ССР. В 1955 году в Намангане создал крымскотатарский ансамбль. С 1957 по 1964 год являлся вокалистом и скрипачом в крымскотатарском ансамбле «Хайтарма» в Ташкенте.

С 1966 года учился в Наманганском музыкальном училище. Окончил Ташкентский государственный консерваторий по классу вокал (1976).

В 1964 году стал преподавателем музыкальной школы в Фергане. При дворце культуры Ферганского текстильного комбината создал крымскотатарский ансамбль «Хоран».

В 1991 году вернулся в Крым.

Исполнял песни на крымскотатарском русском, украинском, узбекском языках. Тенор. Написал музыку к песням «Гульджиан», «Наврез тюркюси», «Ялта тангосы».

Скончался в ноябре 2005 года.

Награды и звания 
 Заслуженный артист Украины (1999)

Литература 
 Бекир С. Оны йыр эм яшата, эм де яшарта // Къырым. — 2003. — Дек. 26. — С. 5.
 «Мен шай да бабам киби йырлап оламадым…» : [йырджы О. Асанов иле субет; субетлешкен З. Бекирова] // Янъы дюнья. — 1993. — Майыс 14. — С. 2.
 Салядинов К. "Урал дагъы"нынъ уста иджраджысы // Йылдыз. — 1999. — № 1. — С. 142—146.
 Салядинов К. Йырджы, чалгъыджы ве оджа // Янъы дюнья. — 1998. — Дек. 26. — С. 8. : фото.
 Усеинова Г. Они — хранители жемчужин народного творчества // Голос Украины. — 2000. — 3 марта. — С.8.

Примечания

Ссылки 
 Осман Асанов — выдающийся исполнитель народных песен

Певцы и певицы СССР
Певцы и певицы Украины
Теноры СССР
Теноры Украины
Композиторы СССР
Композиторы Украины
Педагоги СССР
Персоналии:Симферополь
Персоналии:Ташкент
Персоналии:Фергана